Klöti ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Klöti (* 1925), Schweizer Handballspieler
 Emil Klöti (1877–1963), Schweizer Politiker, Ständerat
 Jean-Luc Klöti (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Martin Klöti (* 1954), Schweizer Politiker der FDP
 Melanie Klöti (* 1997), Schweizer Unihockeyspielerin
 Rudolf Klöti (1926–2011), Schweizer Mediziner 
 Ulrich Klöti (1943–2006), Schweizer Politikwissenschaftler